El término easy (del inglés fácil o simple) puede referirse a:

 Compañía Easy, quinta compañía del 506.º Regimiento de Infantería de Estados Unidos.
 Easy, tienda de artículos de construcción propiedad del holding chileno Cencosud.
 Easy Cheese, marca de queso de Estados Unidos.
 Easy Rider, película de Estados Unidos.
 Scanner Access Now Easy, interfaz de programación de aplicaciones.

Música 
 Easy-listening, forma de música popular.
 Easy Star All-Stars, grupo de reggae.

Canciones 
 «Easy» (1977), canción del grupo Commodores.
 «Easy» (2006), sencillo de las Sugababes.
 «Easy» (2019), canción de Camila Cabello.
 «Easy» (2020), canción de Troye Sivan.